Штекер:

 Штекер — электрический соединитель.
 Штекер — обозначение удочек особого класса.
 Штекер, Карел (1861—1918) — один из ведущих чешских музыкальных теоретиков начала XX века, композитор, органист, музыкальный педагог.
 Алеева-Штекер, Анна Сергеевна (1866—1936), актриса, сестра Константи́на Серге́евича Станисла́вского.
 Штёкер, Хелен (1869—1943) — немецкая феминистка, публицист и педагог.